За новый социализм — название ряда общественно-политических структур социалистического толка:
 За новый социализм — российское общественное движение.
 За новый социализм — украинская политическая партия, до 2021 года известная как «Союз левых сил».

См. также 
 Неосоциализм
 Новое социалистическое движение (Индия)
 Новый социализм (Испания)
 За социал-демократию

Социализм